Michael Smith puede referirse a:
 Michael Smith (1942-2014): poeta irlandés
 Michael John Smith (1945-1986): astronauta estadounidense de la NASA fallecido en la tragedia del transbordador espacial Challenger
 Michael Smith (1932-2000): químico inglés galardonado con el Premio Nobel de Química de 1993
 Michael Smith: periodista, ganador del Premio Maria Moors Cabot en 2008
 Michael J. Smith: baloncestista nacido en 1965
 Michael J. Smith: baloncestista nacido en 1972
 Michael Smith: baloncestista nacido en 1995
 Mike Smith: baloncestista nacido en 1976
 Mike Smith: guitarrista de música alternativa
 Michael W. Smith: cantante estadounidense
 Mike Smith Gibbs: baloncestista hispano estadounidense
 Michael Smith: piragüista en eslalon británico.
 Mike Smith: baloncestista nacido en 1987